Прошлогодние чемпионки — американка Лиза Реймонд и австралийка Саманта Стосур защитили свой титул.

Общая информация 
Реймонд и Стосур стали первой парой с 2000 года, которые смогли защитить свой титул на Итоговом турнире. Для Реймонд эта победа к тому же оказалась третьей в карьере. Первый раз она выиграла его в 2001 году с ещё одной австралийской теннисисткой Ренне Стаббс.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Чжэн Цзе /  Янь Цзы (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Финал)
  Квета Пешке /  Франческа Скьявоне ''(Полуфинал)

Сетка

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка 

Sony Ericsson Championships 2006